María del Pilar Adelgunda Leopolda María de la Paz Theresia Louise Fernanda Christina Antonia Isidra Ramona Atocha María de las Mercedes Simona de Rojas en Allerheiligen van Beieren en Bourbon (Madrid, 15 september 1912 - aldaar, 9 mei 1918) was een infante van Spanje.

Zij was het jongste kind van Ferdinand Maria van Beieren en Maria Theresia van Spanje. Haar moeder overleed enkele dagen na haar geboorte, waarna het prinsesje opgroeide met alleen haar vader en twee oudere broers en zuster. In 1914 hertouwde haar vader met Maria Luisa de Silva y Fernández de Henestrosa, die in 1927 ook infante van Spanje zou worden. Zij was een nazaat van de Beierse koning Lodewijk I en van de Spaanse koningin Isabella II.

Maria del Pilar zelf overleed op nog geen zesjarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Haar lichaam werd bijgezet in het Pantheon van de Kinderen, in het Escorial. 

Huis Palts-Birkenfeld-Bischweiler